

Geografia

Austria 
 Grafenbach – frazione di Diex, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Grafenbach – ex comune ora frazione di Grafenbach-Sankt Valentin, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Grafenbach-Sankt Valentin – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)